Ruta 5 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 5
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 5 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 5 (Chile)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 5 (Paraguay)
 eine Straße in Uruguay, siehe Ruta 5 (Uruguay)

Siehe auch:
 Route 5